Abell ist der Familienname folgender Personen:

 Arunah Shepherdson Abell (1806–1888), US-amerikanischer Verleger
 Derek F. Abell (* 1938), britischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Edith Abell (1846–1926), US-amerikanische Sängerin und Gesangspädagogin
 George Ogden Abell (1927–1983), US-amerikanischer Astronom
 Jack Abell (1944–1993), US-amerikanischer Geiger, Dirigent, Musikpädagoge, Musikverleger und Komponist
 John Abell (1652–1724), schottischer Sänger (Tenor), Lautenist, Komponist und Theaterintendant
 Kjeld Abell (1901–1961), dänischer Schriftsteller
 Louis Abell (1884–1962), US-amerikanischer Ruderer
 Paul Irving Abell (1923–2004), US-amerikanischer Chemiker
 Sam Abell (* 1945), US-amerikanischer Fotograf
 Tim Abell (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent
 Usher Abell (1915–2003), US-amerikanischer Geiger, Bratschist, Musikpädagoge und Hochschullehrer

Abell ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Abell (Maryland)
 Abell (Texas)
 Abell (Virginia) (nicht mehr existent)
 Abell City, Texas
 Abell Corners, New York

Abell steht für:
 (3449) Abell, Asteroid des Hauptgürtels
 Abells Spring Branch, Fließgewässer in Kentucky, Vereinigte Staaten
 Abell-Katalog, Katalog von Galaxienhaufen

Siehe auch:
 Abell House
 Abel
 Apell